O Instituto Nacional do Semiárido é entidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Ligações externas 
 

Autarquias do Brasil
Instituições governamentais do meio ambiente do Brasil
Institutos do Brasil